Beauvilliers kan syfta på:

 Beauvilliers, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir 
 Beauvilliers, Loir-et-Cher, fransk kommun i departementet Loir-et-Cher 
 Beauvilliers, Yonne, fransk kommun i departementet Yonne